Gandra (Esposende) — freguesia no concelho de Esposende, Portugal
 Gandra (Paredes) — freguesia no concelho de Paredes, Portugal
 Gandra (Ponte de Lima) — freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal
 Gandra (Valença) — freguesia no concelho de Valença, Portugal
 Gandra (Balazar) — localidade na freguesia de Balazar, concelho da Póvoa de Varzim, Portugal
 Gandra (Argivai) — localidade na freguesia de Argivai, concelho da Póvoa de Varzim, Portugal
 Gandra (Oliveira de Azeméis) — localidade na freguesia de Oliveira de Azeméis, concelho de Oliveira de Azeméis, Portugal

Desambiguações de topônimos